Баньо́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Баньер-де-Бигор. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65060.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 120 км юго-западнее Тулузы, в 25 км к юго-востоку от Тарба.

По территории коммуны протекают небольшие реки , Лоад () и Эскед ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 54 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 32 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 23 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 76,2 %). Из 23 активных жителей работали 21 человек (14 мужчин и 7 женщин), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 9 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи